En Pologne, Radostów peut désigner :

 Radostów, un village dans la voïvodie de Lublin,
 Radostów, un village dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale,
 Radostów, un village dans la voïvodie de Sainte-Croix.